hrabstwo King (ang. King County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo King (ang. King County) w USA, w stanie Waszyngton

Zobacz też 
 hrabstwo Kings